Die Eye Group British Open 2000 fanden vom 11. bis 15. Oktober 2000 in Birmingham im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Gold. Das Preisgeld betrug 105.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger war Jonathon Power, der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen David Palmer in fünf Sätzen verlor. Im Finale trafen der an Position neun gesetzte David Evans und der an Position 13 gesetzte Paul Price aufeinander. Für beide war es die erste Finalteilnahme bei den British Open. Die Partie endete mit 15:11, 15:6 und 15:10 für Evans, der damit als erster Waliser das Turnier gewann. Der Weltranglistenführende Peter Nicol sagte seine Teilnahme kurz vor Turnierbeginn aufgrund einer Verletzung ab.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2000/01
2000
Squashturnier in Birmingham